Nombre puede referirse a:

 El nombre, designación o denominación verbal que se le da a una persona, animal, cosa o concepto para distinguirlo o distinguirla de otros.
 El sustantivo, categoría gramatical de un nombre.
 El nombre propio, sustantivo que se usa para mencionar a personas o lugares con un nombre singular.
 El nombre de pila chino, nombre de pila en la cultura china.
 El nombre teofórico, nombre propio que contiene el nombre de un dios.
 El nombre artístico, seudónimo utilizado por artistas y personalidades del ámbito de la cultura.
 El nombre coreano.
 El nombre español.
 El nombre común, cualquier nombre por el cual una especie u otro concepto es conocido y que difiere del nombre científico.
 El nombre científico, taxones creados por la ciencia de la taxonomía.
 Sin nombre o NN, alguien sin una identidad específica, ya sea porque se desconoce el nombre real de la persona o para ser usado en un caso hipotético.

Derecho 

 El nombre (derecho), nombre atribuido a la persona física, considerado uno de los derechos fundamentales del hombre.
 El cambio de nombre, acto que permite legalmente que un individuo adopte un nombre diferente al nombre que le fue dado en el nacimiento, casamiento o adopción.

Informática 

 El espacio de nombres, contenedor abstracto en el que un grupo de uno o más identificadores únicos pueden existir.
 El espacio de nombres XML, recomendación del W3C para proporcionar elementos y atributos con nombre único en una instancia XML.
 El nombre de dominio internacionalizado, nombre de dominio de Internet que (potencialmente) contiene caracteres no ASCII.

 La ciudad sin nombre, ciudad imaginada por Howard Phillips Lovecraft.

 Nombre de Dios, página de desambiguación de diversas localidades y nombres dados a Dios.